Nicolás Nieri puede referirse a:

 Nicolás Nieri Valle: futbolista peruano nacido en 1938.
 Nicolás Nieri Bazán: futbolista peruano nacido en 1979, hijo del anterior.